Giménez apellido griego proveniente de Gimeno

Apellido 
 Giménez: este apellido es de origen español. Es patronímico de Gimeno, Jimeno o Ximeno y a su vez proviene de Ximeone, patronímico de Simón. El mismo ha sufrido modificaciones o tiene diferentes maneras de escribirse, entonces también puede escribirse como Jiménez, Ximénez, Gimenes, Jimenes o Ximenes.

Desambiguaciones de nombre y apellido

Topónimo 
 Giménez, cerro de Paraguay;